O Nova Era Futebol Clube ou Nova Era Futebol Clube do Fogo é um clube de futebol de São Filipe na ilha do Fogo de Cabo Verde no bairro de Terra Branca. O clube tem vários departamentos que incluem o futebol.

Na temporada de 2016-17, o clube Nova Era derrotou o Brasilim com o resultado 0-20, um resultado inédito do país nas temporadas recentes, e recebeu uma entrada para a fase de grupos na Primeira Divisão da ilha na próxima temporada.

Estádio 

O jogos tem lugar no Estádio 5 de Julho.  Os outros clubes populares também normalmente jogam no estádio incluindo-se o Botafogo, Juventude, Vulcânicos e o novo clube Atlântico.

Títulos secundários 
Segunda Divisão do Fogo: 2
2011/12, 2016/17

Futebol

Estatísticas 
 Melhor posição: 10.º (regional, Primeira Divisão)
Apresentações no Campeonato Regional: 10
Primeira Divisão: 2
Segunda Divisão: 8
Melhor desempenho de golos em um jogo: Nova Era 0-20 Brasilim, 19 de fevereiro de 2017

Ligações externas 

 Nova Erana Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Fogo
Primeira Divisão do Fogo
São Filipe (concelho de Cabo Verde)